Palazzolo se poate referi la:

 6793 Palazzolo, asteroid din centura principală de asteroizi
 Palazzolo sull'Oglio, comună în Provincia Brescia, Italia
 Palazzolo Acreide, o comună în Provincia Siracusa, Sicilia din sudul Italiei
 Palazzolo Vercellese, comună în Provincia Vercelli, Italia
 Palazzolo dello Stella.comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia